

Persone
Andreas Kempf (1881-1963) – ginnasta e multiplista statunitense
Hippolyt Kempf (1965) – ex combinatista nordico svizzero
Marc-Oliver Kempf (1995) –è un calciatore tedesco
Werner Kempf (1886-1964) – generale tedesco

Altro
Armeeabteilung Kempf – unità militare della Wehrmacht
Panzer-Division "Kempf" – divisione corazzata dello Heer